Сергей Константинович Кожевников (1904 — 16.04.1956) — советский военный деятель, политработник, в 1940—1941 заместитель начальника Генерального штаба РККА по политической части. Генерал-майор (06.12.1942).

Биография 
Родился в деревне Сухой Овраг Оршанского района Марийской АССР.
 
С 1923 курсант Иваново-Вознесенской пехотной школы им. Фрунзе. Политрук, военком полка, начальник политотдела военного училища. Бригадный комиссар (13.02.1938).

В 1938—1939 военком Военно-хозяйственной академии. Делегат XVIII съезда ВКП(б).

С 1939 на политработе в РККА. Занимаемые должности:
 1939—1940: член Военного совета Киевского Особого военного округа, корпусной комиссар (19.06.1940);
 июль 1940 — август 1941: заместитель начальника Генерального штаба РККА по политической части;
 август — октябрь 1941: член Военного совета Приволжского военного округа;
 28 ноября 1941 — 17 ноября 1943: член Военного совета 10-й армии;
 17 ноября 1943 — 1 июня 1944: член Военного совета 21-й армии;
 1944—1950: заместитель начальника Главного управления войск связи по политическим вопросам.
 
В марте 1950 года уволен в отставку по болезни. Умер 16 апреля 1956 года. Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Награды 
 Два ордена Ленина
 Три ордена Красного Знамени
 Медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альманах «Россия. XX век»
 Kozhevnikov, Sergei Konstantinovich

Военачальники Великой Отечественной войны
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на Введенском кладбище